Thaleben ist ein Ortsname, der sich auf verschiedene Dörfer im Kyffhäuserkreis in Thüringen beziehen kann:
 Holzthaleben
 Steinthaleben
 Wasserthaleben